Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Joachim Johansson che hanno battuto in finale José Acasuso e Sebastián Prieto 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)
 Mariano Hood /  Tommy Robredo (primo turno)

 José Acasuso /  Sebastián Prieto (finale)
 Julian Knowle /  Alberto Martín (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2005